Biathlonowy sprint kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 na dystansie 7,5 km odbył się 13 lutego w Whistler Olympic Park. Była to pierwsza kobieca konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk.

Medalistki poprzednich igrzysk

Medalistki Igrzysk Olimpijskich 2010 - Vancouver

Wyniki

Bibliografia 

 Wyniki zawodów vancouver2010.com

Przypisy 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010